Plusieurs navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Lamson :

 l', un destroyer de classe Smith en service de 1910 à 1919 ;
 l', un destroyer de classe Clemson en service de 1921 à 1930 ;
 l', un destroyer de classe Mahan en service de 1936 à 1946.

Lamson